von Schlichtegroll ist der Familienname folgender Personen

 Ansgar von Schlichtegroll (1922–2018), deutscher Pharmakologe
 Carl Felix von Schlichtegroll (1862–1946), deutscher Illustrator und Schriftsteller, Sekretär und Biograf von Leopold von Sacher-Masoch
 Friedrich von Schlichtegroll (1765–1822), Münchner Archäologe, Numismatiker, Bibliothekar, Illuminat und Mozartbiograf
 Nathanael von Schlichtegroll (1794–1859), Münchner Archivar, Jurist und Historiker und Sohn von Friedrich

Siehe auch:
 Gustav Bauer (Maschinenbauer), eigentl. Gustav Bauer-Schlichtegroll